Baraboulé, commune du Burkina Faso, chef-lieu du département de Baraboulé